Естрељита дел Норте има више значења:

 Естрељита дел Норте (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Естрељита дел Норте, Санта Марија (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику